Een peijburgemeester was tot 1679 de tweede burgemeester van een stad in Opper-Gelre.

Historisch gezien werd deze peijburgemeester belast met de stedelijke administratie, stedelijke verordeningen en het opstellen van jaarlijkse stadsrekeningen. Ook was de peijburgemeester de officiële vervanger van de eerste burgemeester bij diens afwezigheid. Vermoedelijk is de benaming "peij" afgeleid van het Franse woord payer, wat betalen betekent.

Zie ook 
 Burgemeester
 Locoburgemeester
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Ambtelijke titulatuur
Gemeentepolitiek in Nederland
Geschiedenis van Gelre